Цушко — фамилия:
 Цушко, Василий Петрович (род. 1963) — украинский политик, народный депутат Украины II—V созывов, экс-губернатор Одесской области.
 Цушко, Харлампий Иванович (1922—1999) — организатор сельского хозяйства Украинской ССР, Герой Социалистического Труда.